Schönthal (Langerwehe), een plaats in de Duitse gemeente Langerwehe, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Schönthal (Opper-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het district Cham